O Persiwa Wamena é um clube de futebol de Wamena, região de Papua Ocidental, na Indonésia. Foi fundado em 1925 e suas cores são verde, preto, branco e amarelo.

É uma das principais agremiações de Papua Ocidental, região onde o futebol é pouco desenvolvido, ao contrário das demais regiões do país.

Jogadores ilustres 
  Lewis Weeks

Clubes de futebol da Indonésia
Clubes de futebol fundados em 1925